Jegu (Penebel)
 Jegu (Sutojayan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing